Erebinae — подсемейство чешуекрылых семейства Erebidae, крупнейшее среди всех совкообразных бабочек. Встречаются повсеместно, кроме Антарктиды.
Около 10 000 видов.

Описание 
Бабочки крупных и средних размеров. Среди Erebinae такие представители как ленточницы, или орденские ленты (Catocala), и гигантские бабочки трибы Thermesiini, например, Thysania agrippina с рекордным для Lepidoptera размахом крыльев (до 28 см).

Классификация 
До недавних молекулярно-филогенетических исследований надсемейства Noctuoidea, большинство Erebinae были классифицированы в составе Noctuidae в пределах его подсемейства Catocalinae, на основании старой системы предложенной Hampson ещё в начале 20-го века. Основываясь на выводах молекулярно-филогенетических исследований, Fibiger и Lafontaine перенесли Erebinae и близкие группы из семейства Noctuidae в отдельное семейство Erebidae, где отдельно образовал подсемейство Erebinae в новом объёме. Позднее, субтаксоны из Catocalinae были в основном перенесены в Erebinae в классификациях, предложенных Lafontaine и Schmidt и Zahiri et al. за исключением Hypocalinae, Toxocampinae и Tinoliinae. 
Исторический обзор систематики группы был дан в 2005 году (Holloway, 2005), а более детальный обзор таксономии Erebinae был дан в 2016 году в работе Homziak et al.

Трибы (19) подсемейства Erebinae по Zahiri et al. (2012):

 Acantholipini
 Audeini
 Catephiini
 Catocalini
 Cocytiini
 Ercheiini
 Erebini
 Euclidiini
 Hulodini
 Hypopyrini
 Melipotini
 Ommatophorini
 Omopterini
 Ophiusini
 Pandesmini
 Pericymini
 Poaphilini
 Sypnini
 Thermesiini
 Incertae sedis

В 2016 к Erebinae условно отнесли ещё 4 трибы: Anydrophilini, Arytrurini, Ctenusini, Scodionygini.

Представители триб

См. также 
 Aedia funesta
 Achaea serva
 Egybolis vaillantina

Примечания

Литература

Ссылки 
 Fauna Europaea: Erebinae.

 
Подсемейства насекомых